Нелагозеве́с (; ) — деревня в 25 километрах севернее Праги, Чехия.

Старейшее письменное упоминание Нелагозевеса датируется 1352 годом.

Известна как родина Антонина Дворжака и место расположения огромного замка. По состоянию на 2015 год в деревне проживали около 1900 человек.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Населённые пункты Среднечешского края
Города на Влтаве